

Pessoas
 Ghislain Cloquet (1924-1981), fotógrafo
 Hippolyte Cloquet (1787-1840), médico e naturalista francês
 Jules Cloquet (1790-1883), anatomista francês

Localidades
 Cloquet (Minnesota)

Desambiguação